Heptanthura är ett släkte av kräftdjur. Heptanthura ingår i familjen Expanathuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Heptanthura